Pic de Monturull är en bergstopp i Andorra. Den ligger i den södra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Andorra la Vella. Toppen på Pic de Monturull är  meter över havet.

Terrängen runt Pic de Monturull är bergig västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Pic de Monturull. Närmaste större samhälle är Les Escaldes,  kilometer nordväst om Pic de Monturull. 

Trakten runt Pic de Monturull består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.  Trakten runt Pic de Monturull är mycket glesbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Berg i Andorra
Berg i Andorra 2000 meter över havet eller högre